

Architettura 
 Sala – tipo di stanza
 Sala o Sala Thai – tipo di padiglione aperto del Sudest asiatico

Aziende 
 Carrozzeria Italiana Cesare Sala – carrozzeria automobilistica italiana

Botanica 
 Sala – erbe di palude della classe delle Monocotiledoni

Geografia

Azerbaigian 
 Şələ – frazione di Mirimli, comune nel distretto di Yardımlı (Lənkəran)

Cile 
 Isola Sala y Gómez – isola nell'Oceano Pacifico

Italia 
 Catanzaro Sala – quartiere di Catanzaro, comune nella provincia di Catanzaro (Calabria)
 La Sala – rione di Firenze, città nella provincia di Firenze (Toscana)
 Sala – frazione di Calolziocorte, comune nella provincia di Lecco (Lombardia)
 Sala – antico nome di Usigliano, frazione del comune di Casciana Terme Lari nella provincia di Pisa (Toscana)
 Sala – frazione di Cesenatico, comune nella provincia di Forlì-Cesena (Emilia-Romagna)
 Sala – frazione di Istrana, comune nella provincia di Treviso (Veneto)
 Sala al Barro, già Sala – frazione di Galbiate, comune nella provincia di Lecco (Lombardia)
 Sala Baganza – comune nella provincia di Parma (Emilia-Romagna)
 Sala Biellese – comune nella provincia di Biella (Piemonte)
 Sala Bolognese – comune nella provincia di Bologna (Emilia-Romagna)
 Sala Comacina – comune nella provincia di Como (Lombardia)
 Sala Consilina – comune nella provincia di Salerno (Campania)
 Sala Dora – antico nome del comune di La Salle (Valle d'Aosta)
 Sala Monferrato – comune nella provincia di Alessandria (Piemonte)
Sala di Mosorrofa – frazione di Reggio Calabria, comune nella provincia di Reggio Calabria (Calabria)

Lettonia 
 Sala – comune (Selonia)

Paesi Bassi 
 Sala (o Isala, oggi IJssel) – fiume

Russia 
 Arga-Sala fiume affluente dell'Olenëk (Jacuzia e Krasnojarsk)

Slovacchia 
 Šaľa – città nel distretto di Šaľa (Nitra)

Svezia 
 Sala – antico nome del fiume Fyrisån, affluente del lago Mälaren (Svealand)
 Sala – comune nella contea di Västmanland (Svealand)
 Sala – località del comune di Sala nella contea di Västmanland (Svealand)

Svizzera 
 Sala Capriasca – ex comune ora frazione di Capriasca, comune nel distretto di Lugano (Cantone Ticino)

Meccanica 
 Sala – l'insieme costituito da due ruote e dall'asse corrispondente di un veicolo ferroviario

Onomastica 

 Sala – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Persone 

 Sala – cognome italiano 
 Sala – nobile famiglia di Brescia, estinta.

Artisti 
 Nicola Sala (1713-1801) – compositore e insegnante italiano
 Domenico Maria Sala (1727-1808) – architetto svizzero
 Eliseo Sala (1813-1879) – pittore italiano
 Paolo Sala (1859-1924) – pittore italiano
 Elia Sala (1864-1920) – pittore, scultore e architetto italiano
 Juan Sala (1869-1918) – pittore spagnolo
 Franz Sala (1886-1952) – attore e truccatore italiano
 Vittorio Sala (1918-1996) – regista e sceneggiatore italiano
 Adimaro Sala (1920 circa-2011) – regista, sceneggiatore, montatore, scrittore, truccatore e produttore italiano
 Anri Sala (1974) – artista albanese
 Simone Sala (1982) – pianista italiano
 Flavio Sala (1983) – chitarrista italiano

Letterati 
 Raimon de las Salas o Raimon de la Sala (fl. 1220-1240) – trovatore provenzale
 Bornio da Sala (1400 circa-1469) – giurista e scrittore italiano
 Giuseppe Sala (1643 circa-1727) – editore, tipografo di musica e venditore di libri italiano
 Alberico Sala (1923-1991) – scrittore, poeta e critico d'arte italiano
 Angelo Sala (1952-2013) – giornalista e scrittore italiano

Politici 
 Michele Sala (1900-1973) – politico italiano
 Edoardo Calleri di Sala (1927-2002) – imprenditore e politico italiano
 Giorgio Sala (1927) – politico italiano
 Aldo Sala (1945) – politico italiano
 Giuseppe Sala (1958) – politico e dirigente d'azienda italiano
 Fabrizio Sala (1971) – politico italiano

Religiosi 
 Cavalcano Sala (...-1263) – vescovo italiano
 Benito de Sala y de Caramany (1646-1715) – cardinale e vescovo spagnolo
 Giuseppe Sala (1762-1839) – cardinale italiano
 Maria Anna Sala (1829-1891) – religiosa italiana
 Dante Sala (1905-1982) – presbitero italiano

Sportivi 
 Antonio Sala (1883-...) – calciatore italiano
 Marco Sala (1886-1969) – calciatore italiano
 Enrico Sala (1891-1979) – ciclista italiano
 Valentino Sala (1908-2002) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Costantino Sala (1913-1999) – calciatore italiano
 Guido Sala (1928-1987) – pilota italiano
 Franco Sala (1932) – calciatore italiano
 Claudio Sala (1947) –  calciatore e allenatore di calcio italiano
 Patrizio Sala (1955) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Antonio Sala (1956) – allenatore di calcio italiano
 Luis Pérez-Sala (1959) – pilota spagnolo
 Giovanni Sala (1963) – pilota italiano
 Luigi Sala (1974) – calciatore italiano
 Andrea Sala (1978) – pallavolista italiano
 Albert Sala (1981) – hockeista su prato spagnolo
 Emiliano Sala (1990-2019) – calciatore argentino
 Jacopo Sala (1991) – calciatore italiano
 Federica Sala (1993) – sincronetta italiana
 Tommaso Sala (1995) – sciatore italiano

Altre attività 
 Angelo Sala (1576-1637) – medico e chimico italiano
 Dario Sala (1912-2005) – antiquario, chansonnier, poeta, scrittore e pacifista italiano
 Elisa Sala (1925-1945) – partigiana italiana
 Virgilio Sala (1891-...) – generale e aviatore italiano
 Xavier Sala i Martín (1962) – dirigente sportivo ed economista spagnolo naturalizzato statunitense

Storia 
 Diocesi di Sala – sede soppressa del patriarcato di Costantinopoli e sede titolare della Chiesa cattolica
 Sala Colonia – antico nome di Chella, sito archeologico marocchino
 Sala – struttura organizzativa longobarda

Pagine correlate 
 Angelo Sala (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Antonio Sala – pagina di disambiguazione
 Della Sala – pagina di disambiguazione
 Giuseppe Sala – pagina di disambiguazione